Zenon iz Eleje (oko 490. pr. Kr. − 430. pr. Kr.), predsokratovski grčki filozof koji je pripadao elejskoj školi
 Zenon iz Kitija (oko 333. pr. Kr. – 264. pr. Kr.), starogrčki filozof 
 Zenon iz Sidona, filozof
 Zenon, bizantski car (oko 425 – 491), bizantski car 474. – 491.